«Nothin’ Shakin’ (But the Leaves on the Trees)» — песня, написанная , Цирино Колакраи, Дианой Ламперт и Джоном Глаком младшим. Впервые была записана Эдди Фонтеном и опубликована в виде сингла 14 июля 1958 года с песней «Oh, Wonderful Night» на стороне «Б».

Песня пользовалась определённой популярностью, поэтому перепевалась такими исполнителями, как «Битлз», , Dr. Feelgood, Билли Фьюри, Линда Гейл Льюис и другими. В исполнении  песня достигла десятой позиции в хит-параде Billboard Hot Country Singles и первой — в канадском хит-параде RPM Country Tracks (в мае 1972 года).

Группа «Битлз» записала свою версию песни для радиошоу BBC «Pop Go The Beatles» 10 июля 1963 года (передача вышла в эфир 23 июля); основную вокальную партию исполнял Джордж Харрисон. В 1994 году данная запись была опубликована на альбоме Live at the BBC. Укороченную версию живого исполнения данной песни можно услышать также на альбоме Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany; 1962.

Другие песни с похожим названием 
Существует как минимум две песни с похожими названиями, но не имеющие ничего общего с данной:
 «Ain’t Nothin’ Shakin’ (But the Leaves)» — песня в стиле кантри, написанная Далласом Фрейзером и Артуром Лео Оуэнсом, записанная в 1966 году Конни Смит и Джорджем Джонсом.
 «Ain’t Nuthin’ Shakin’ (But the Leaves on the Trees)» — песня, написанная Элвином Ли в 1978 году.

Источники

Ссылки 
 
 Видео со звучанием оригинальной версии песни в исполнении Эдди Фонтена 
 Видео со звучанием версии «Битлз» (альбом Live at the BBC) 
 Видео со звучанием версии Билли Крэддока 

Песни по алфавиту
Песни 1958 года
Песни The Beatles
Песни Билли Крэддока